Kulemann ist der Name von

Siehe auch
 Culemann
 Kuhlemann